

Особи
 Говорухін Іван Ілліч (1919—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Говорухін Лев Олексійович (1912—1999) — Герой Радянського Союзу.
 Говорухін Орест Макарович (1864 — після 1925) — російський революціонер, народоволець.
 Говорухін Станіслав Сергійович (1936—2018) — російський режисер, актор, сценарист, публіцист.

Інше
 4430 Говорухін — астероїд
Російські прізвища